Charles Dixon peut désigner :
 Charles Dixon (1730/31-1817), un homme politique canadien ;
 Charles Dixon (1858-1926), un ornithologue britannique ;
 Charles Dixon (1872-1934), un peintre britannique de marines et aquarelliste ;
 Charles Dixon (1873-1939), un joueur de tennis britannique.